Rhexoza är ett släkte av tvåvingar. Rhexoza ingår i familjen dyngmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dyngmyggor
Rhexoza